L'Équipe d'Angleterre de football est éliminée en demi-finale de la coupe du monde de football de 1990.

Effectif

Qualification 
L'Angleterre se qualifie en finissant deuxième derrière la Suède, d'un groupe comprenant la Pologne et l'Albanie.

La coupe du monde

Premier tour

Huitième de finale

Quart de finale

Demi-finale

Match pour la troisième place

Liens externes 
Demi finale RFA - Angleterre 

1990
Angleterre
Sport en Angleterre en 1990